Nadejda Guskova e Valerija Solov'ëva erano le detentrici del titolo, ma Guskova non ha partecipato. Solovieva ha fatto coppia con Al'ona Sotnikova, ma ha perso nei quarti di finale.

Valentina Ivachnenko e Kateryna Kozlova hanno battuto in finale Vaszilisza Bulgakova e Anna Rapoport 6–3, 6–0.

Teste di serie 

 Valentina Ivachnenko /  Kateryna Kozlova (campionesse)
 Valerija Solov'ëva /  Al'ona Sotnikova (quarti di finale)

 Polina Pekhova /  Marina Šamajko (quarti di finale) 
 Veronika Kapšaj /  Ekaterina Jašina (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Moscow Open 2011